Hadlock ist der Name von

 Harvey D. Hadlock (1843–1897), US-amerikanischer Jurist
 Heather Hadlock, US-amerikanische Musikwissenschaftlerin
 Richard Hadlock (1927–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker, Musikverleger und -Autor

 Hadlock (Virginia), gemeindefreies Gebiet in Virginia, Vereinigte Staaten
 Hadlock Pond, Stausee im Bundesstaat New York
 Hadlock Field, Minor league baseball field in Portland, Maine
 Ryan Hadlock (* 1978), US-amerikanischer Schallplattenproduzent